

Кемське сільське поселення — сільське поселення, Витегорський район, Вологодська область
 Кемське сільське поселення — сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область